Хи́ди-Ху́тор () — село в Курчалоевском районе Чеченской Республики. Административный центр Хиди-Хуторского сельского поселения.

География 
Село расположено в верховьях реки Иснерк, в 14 км к юго-востоку от районного центра — Курчалой и в 53 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Майртуп, на северо-востоке — сёла Джигурты и Ахкинчу-Борзой, на востоке — сёла Бельты и Ялхой-Мохк, на юге — сёла Корен-Беной и Ачерешки, на юго-западе — село Регита, на западе — село Джагларги и на северо-западе — село Автуры.

История 
Название населённого пункта переводится как «хутор Хиди», где Хи́ди — имя основателя села.

В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей, и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Хиди-Хутор было переименовано в Гунзи и заселено выходцами из соседнего Дагестана.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР, в 1958 году населённому пункту было возвращено его прежнее название — Хиди-Хутор.

Население

Известные уроженцы 
 Шаипов Саид Эдилсултанович — народный артист Чеченской республики.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Курчалоевского района